Montels (Ariège)
Montels (Hérault)
Montels (Tarn)